Bosznia-Hercegovina
Grič falu Donji Vakuf községben, a Középboszniai kantonban

Horvátország
Grič falu Zsumberk községben, Zágráb megyében

Szlovénia
Grič falu  Kostanjevica na Krki községben, Donjoposavska régióban
Grič falu  Ribnica községben, Délkelet-Szlovénia régióban
Grič pri Dobličah falu  Črnomelj községben, Délkelet-Szlovénia régióban
Grič pri Klevevžu falu  Šmarješke Toplice községben, Délkelet-Szlovénia régióban
Grič pri Trebnjem falu  Trebnje községben, Délkelet-Szlovénia régióban